Knox County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Knox County (Illinois)
 Knox County (Indiana)
 Knox County (Kentucky)
 Knox County (Maine)
 Knox County (Missouri)
 Knox County (Nebraska)
 Knox County (Ohio)
 Knox County (Tennessee)
 Knox County (Texas)